Sinop bezeichnet

in Brasilien:
 Sinop (Mato Grosso), eine Stadt in Brasilien im Bundesstaat Mato Grosso
 Sinop FC, einen Fußballverein in Brasilien mit Sitz in Sinop im Bundesstaat Mato Grosso
 Bistum Sinop, eine römisch-katholische Diözese mit Sitz in Sinop im Bundesstaat Mato Grosso
 Colonizadora Sinop S.A., eine stadtgründende Kolonisationsgesellschaft im Norden von Mato Grosso

in der Türkei:
 Sinop, einen Ort in der Türkei
 Sinop (Provinz), eine Provinz in der Türkei

in Georgien:
 Sinop (Georgien), einen Ort in Georgien (nahe Suchumi)

in der Fauna:
 Sinop (Gattung), eine Heuschreckengattung

Siehe auch:
 Sinope